Die polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1969 war die 25. Austragung dieses Wettbewerbs. Polnischer Mannschaftsmeister wurde die Mannschaft von WKSz Legion Warszawa, die den Titelverteidiger KS Maraton Warszawa auf den zweiten Platz verwies. Zum letzten Mal wurde der Wettbewerb mit regionalen Vorrunden und einer Endrunde ausgetragen, ab 1970 wurde ein Ligaspielbetrieb mit Auf- und Abstieg durchgeführt.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1969.

Modus 

Für die Vorrunde hatten sich in den Meisterschaften der Woiwodschaften 23 Mannschaften qualifiziert, diese spielten in drei regionalen Gruppen jeweils ein einfaches Rundenturnier. Die beiden Ersten aller drei Gruppen qualifizierten sich für die Endrunde, für die außerdem die ersten Sechs der Endrunde der polnischen Mannschaftsmeisterschaft 1968 vorberechtigt waren. Die ersten Zehn der Endrunde waren für die I liga 1970 spielberechtigt, zwei weitere Startplätze für die I liga spielten die Dritt- und Viertplatzierten der Vorrunden aus. Über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), anschließend die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage). Die Mannschaftsstärke betrug acht Bretter, dabei musste am siebten Brett ein Jugendlicher und am achten Brett eine Frau aufgestellt werden.

Termine und Spielorte 

Die Vorrunden wurden vom 23. bis 29. April in Katowice (Gruppe I), Opole (Gruppe II) und Łódź (Gruppe III) ausgerichtet. Die Endrunde fand vom 4. bis 13. November in Wrocław statt. Das Qualifikationsturnier zur I liga 1970 wurde im April 1970 in Piekary Śląskie gespielt.

Vorrunde

Gruppe I

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Gruppe II

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Gruppe III

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Endrunde

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Qualifikationsturnier zur I liga 1970

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Ergebnis des Qualifikationsturniers bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

Sportveranstaltung in Polen
Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach
Schachveranstaltung 1969